Galka ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:

 Galka (Perm), Siedlung in der Region Perm
 Galka (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd, nahe Werchnjaja Kulaninka
 Galka (Baktschar), Nebenfluss des Baktschar
 Galka (Wolga), Nebenfluss der Wolga